Chambornay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chambornay-lès-Pin, Département de la Haute-Saône, 
 Chambornay-lès-Bellevaux, Département de la Haute-Saône,